Litière, matériau mis à la disposition d'un animal pour qu'il s'y repose ou fasse ses besoins
 Litière, moyen de transport où le passager voyage allongé.
 Litière, ensemble de feuilles mortes et débris végétaux en décomposition qui recouvrent le sol
 Litière, ensemble des petits nés d'une portée
 Litière, ancêtre de la paillasse et du matelas de lit, servant autrefois de couchage